Josip Egartner je osebno ime več znanih Slovencev:

 Josip Egartner (slikar), slikar
 Josip Egartner (1833 - 1905), podobar